5 (Oudgrieks: πέντε (pente))
in de chemie een aanduiding voor een stof met vijf gelijke atomen of groepen in een molecuul, bijvoorbeeld pentaan of fosforpentoxide
Penta (Fisciano), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Fisciano
Penta (motorfiets), een Slowaaks historisch motorfietsmerk
PENTA - Pena Transportes Aereos, een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij
Penta-di-Casinca, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse (regio Corsica)
Volvo Penta, een motorenfabrikant voor de scheepvaart